Petosiris ist der Name eines:

 griechischen Astronomen, siehe Petosiris (Astronom)
 altägyptischen Hohepriesters im vierten Jahrhundert v. Chr., siehe Petosiris (Hohepriester)